Джеймс Ральф Уильямс (; ) —  валлийский хоккеист на траве, нападающий. Бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1908 года.

Биография 

Ральф Уильямс родился 28 июля 1878 года в британском городе Пенарт.

Играл в хоккей на траве за «Ньюпорт».

В 1908 году вошёл в состав сборной Уэльса по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Лондоне и завоевал бронзовую медаль, которая пошла в зачёт Великобритании. Играл на позиции нападающего, провёл 1 матч, забил 1 мяч в ворота сборной Ирландии. Он остаётся единственным в истории сборной Уэльса забитым на Олимпийских играх, поскольку больше валлийцы в финальных турнирах не участвовали.

Умер 21 декабря 1929 года в британском городе Кардифф.

Примечания 

Хоккеисты на траве Великобритании
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1908 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1908 года
Хоккеисты на траве Уэльса
Игроки мужской сборной Уэльса по хоккею на траве